Eine Erdbebenwarnung ist
 allgemein die Warnung vor einem Erdbeben
 insbesondere die Erdbebenfrühwarnung (jap. 緊急地震速報, kinkyū jishin sokuhō) in Japan